Дмитрий Фёдорович Алексеев (21 сентября 1902, село Ворзогоры, Онежский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя — 11 июля 1974, Москва, СССР) — советский военачальник, генерал-полковник (1955 год).

Депутат Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, делегат XXI и XXII съездов КПСС. Автор двух книг по гражданской обороне, изданных в 1970 и 1971 годах.

Начальная биография 
Дмитрий Фёдорович Алексеев родился 21 сентября 1902 года в селе Ворзогоры Онежского уезда Архангельской губернии (ныне  Архангельской области) в семье бедняков-поморов.

С 1915 года работал матросом на парусных судах.

Военная служба

Гражданская война 
В октябре 1919 года Алексеев добровольцем был призван в ряды РККА. В составе 7-й армии принимал участие в боях на Медвежьегорском направлении Северного фронта.

В 1920 году закончил полковую школу Архангельского территориального полка, после чего был назначен на должность командира отделения 2-х Московских пехотных курсов.

Межвоенное время 
В сентябре 1924 года Алексеев закончил Объединённую военную школу имени ВЦИК, после чего в октябре того же года был назначен на должность командира взвода 3-го Туркестанского стрелкового полка, а в январе 1925 года — на должность начальника штаба Заравшанского боевого района 1-й Туркестанской стрелковой дивизии. Принимал участие в подавлении басмачества, в частности в разгроме банды под командованием Ахмет-хана количеством в 600 басмачей.

После окончания курсов войсковой маскировки в Москве с августа 1925 года служил в 3-м Туркестанском стрелковом полку 1-й Туркестанской стрелковой дивизии на должностях командира взвода, временно исполняющего обязанности помощника начальника штаба полка, заведующего сапёрно-маскировочным обучением полка и командира роты.

В 1926 году Алексеев вступил в ряды ВКП(б).

В январе 1929 года был назначен на должность командира роты при штабе этой же дивизии, в октябре — на должность командира роты, а затем — на должность начальника полковой школы 4-го Туркестанского горно-стрелкового полка, в ноябре 1931 года — на должность помощника начальника 1-й части, а в январе 1933 года — на должность начальника 2-й части штаба 1-й Туркестанской стрелковой дивизии.

С октября 1933 года проходил обучение на разведывательных курсах при Штабе РККА, после окончания которых в мае 1934 года Алексеев был назначен на должность начальника 2-го (разведывательного) отдела штаба 1-го стрелкового корпуса. С июня 1937 года временно исполнял должность начальника 1-го отдела штаба этого же корпуса.

С октября 1937 года проходил обучение в Военной академии имени М. В. Фрунзе, по окончании которой в сентябре 1938 года находился в распоряжении Управления по комначсоставу РККА, затем был назначен на должность преподавателя Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, в 1939 году — на должность старшего тактического руководителя Высшей военной школы штабной службы РККА, а затем — на должность начальника курса в этой школе, а в январе 1941 года — на должность начальника Куйбышевского пехотного училища, преобразованного в апреле 1941 года в танковое.

Великая Отечественная война 
В сентябре 1941 года полковник Дмитрий Фёдорович Алексеев был назначен на должность командира формировавшейся 354-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Приволжском военном округе. Вскоре дивизия в составе 16-й армии Западного фронта принимала участие в ходе битвы под Москвой, держа оборону на Ленинградском шоссе и возле деревни Крюково, входящей сейчас в состав Зеленограда. В 1942 году дивизия под командованием Алексеева в составе 20-й армии Западного фронта принимала участие в Ржевско-Сычёвской наступательной операции и операции «Марс», после чего была выведена в резерв на пополнение.

С января 1943 года дивизия под командованием Алексеева в составе 65-й армии воевала на Центральном фронте и принимала участие в Курской битве, Черниговско-Припятской и Гомельско-Речицкой наступательных операциях, в ходе которых форсировала реки Десна, Сож и Днепр.

В декабре того же года Алексеев был назначен на должность командира 105-го стрелкового корпуса 65-й армии. Корпус отличился в ходе Бобруйской, Минской, Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций.

Корпус под командованием Алексеева с ходу форсировал реки Западный Буг и Нарев, овладел плацдармом на правом берегу Нарева, успешно действовал в ходе освобождения городов Несвиж, Бобруйск, Барановичи, Черемха, Насельск, Нове-Място, Плоньск, Данциг, Штеттин, Пазевальк, Фридланд, Гриммен, Барт и ряда других населённых пунктов. За освобождение городов Гнев и Старогард-Гданьский 105-й стрелковый корпус был награждён орденом Красного Знамени.

Послевоенная карьера 
В 1947 году Алексеев был назначен на должность заместителя начальника, а затем — на должность начальника управления боевой подготовки Главного управления боевой и физической подготовки Сухопутных войск, в январе 1954 года — на должность командующего 3-й общевойсковой армией, дислоцированной в ГДР, а в июне 1956 года — на должность главного военного советника Народно-освободительной армии Китая. С октября того же года Алексеев находился в распоряжении Главного управления кадров Министерства обороны СССР.

В феврале 1957 года был назначен на должность заместителя командующего войсками Одесского военного округа по боевой подготовке — начальника Управления боевой подготовки округа, а в июне 1960 года — на должность командующего войсками Забайкальского военного округа. На этой должности находился по 17 сентября 1966 года.

17 февраля 1967 года генерал-полковник Дмитрий Фёдорович Алексеев вышел в запас и работал в научно-методическом центре штаба Гражданской обороны СССР. Умер 11 июля 1974 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

Награды 
 2 ордена Ленина (21.02.1945; 10.04.1945)
 4 ордена Красного Знамени (30.01.1943; 1944; 3.11.1944; 6.03.1949)
 Орден Суворова I степени (29.05.1945)
 Орден Суворова II степени — Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого генералов и офицерского состава Красной Армии» от 15 января 1944 года
 Орден Кутузова I степени (23.07.1944)
 2 ордена Красной Звезды (20.09.1962; 28.10.1968)
 Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной  войне  1941—1945  гг.»
 Юбилейная медаль «20 лет победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»

Иностранные награды:
 Командор ордена «Легион Почёта» (США)
 Орден «Крест Грюнвальда» III степени (ПНР)
 Рыцарь ордена «Виртути Милитари» (ПНР)
 Орден Красного Знамени (МНР)
 Орден «За боевые заслуги» (МНР)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР)
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)
 Медаль «Победы и Свободы» (ПНР)

Звания 
 полковник (имел это звание в 1938 г.)
 Генерал-майор (18.05.1943)
 Генерал-лейтенант (2.11.1944)
 Генерал-полковник (8.08.1955)

Память 

В честь Д. Ф. Алексеева названы проспект в Зеленоградском округе Москвы (29.11.2011), улица в посёлке Поньга города Онега (17.06.1980), установлена мемориальная доска в Онеге. Имя генерала присвоено школе № 617 (с 2013 года - школа №1353) г. Зеленограда.

Семья 
Родители — Фёдор Алексеев и Анна Симакова, трое братьев — Иван, Пётр и Павел.

От первого брака сын Ким (1926 г.р.), офицер Советской Армии. Второй брак (1942 г.) с Кондрушиной Ниной Филипповной (1922—2002, врач-стоматолог, кандидат мед.наук) продолжался до конца жизни. Сын от второго брака — учёный, кандидат наук.

Примечания

Публикации 
 Д. Ф. Алексеев. Организация и проведение занятий по гражданской обороне с командно-начальствующим составом формирований и населением: учебно-методическое пособие. — М.: Атомиздат, 1970. — 185 с.
 Д. Ф. Алексеев. Организация и проведение учений по гражданской обороне на объектах народного хозяйства: учебно-методическое пособие. — М.: Атомиздат, 1971. — 126 с.

Литература 
 
 
 Д. Усков. Генерал-полковник из села Ворзогоры// Правда Севера. 23 февраля 1980.
 Д. Усков. Путь генерала начался с берега Белого моря// Советская Онега. 22 февраля 1979.
 Некролог// Красная Звезда. 13 июля 1974.
 А. И. Ульянов. Он родом из Ворзогор// Советская Онега. 23 сентября 1977.
 А. И. Ульянов. Это был генерал-легенда// Онега. 26 сентября 2002.
 А. И. Ульянов. Генерал из села Ворзогоры. — Онега: ОАО «Онежская типография», 2005. — 96 с.
 А. И. Ульянов. Алексеев Дмитрий Фёдорович (к 110-летию со дня рождения). — В кн.: Памятные даты Онежского района 2012 года : Вып. 5. — Онега: ОАО «Онежская типография», 2011. — С. 66-67.
 И. Н. Павлов. От Москвы до Штральзунда. М., 1985.
 В. А. Мочалов. 354-я дивизия в боях за Родину (1941—1945). Пенза, 1996.
 Биография генерал-полковника Алексеева Дмитрия Федоровича.
 Алексеевы Д. Ф. и Н. Ф. Центральный государственный архив Московской области, Фонд 2625 (семейный фонд), оп. 1, 24 ед. хр., 1939—1981.

Похороненные на Востряковском кладбище
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Персоналии:Онега
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС